Junk Of The Heart — третій студійний альбом англійського рок-гурту The Kooks, виданий 2011-го року.

Список пісень

Сингли 
"Is It Me" (4 вересня 2011) 
"Junk of the Heart (Happy)" (6 листопада 2011) 
"Rosie" (12 березня 2012)

Учасники запису 
 Люк Прічард — вокал, гітара
 Г'ю Гарріс — електро-гітара, бек-вокал
 Пітер Дентон — бас-гітара
 Пол Гарред — барабани

Посилання 
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Альбоми The Kooks